AGD steht für:
 Allianz deutscher Designer
 Arbeitsgemeinschaft Denkmalforschung
 Arbeitsgemeinschaft für Gendiagnostik
 Archiv für gesprochenes Deutsch
 Agadir-Ida ou Tanane (ISO 3166-2:MA-Code)
 Anggi Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen von Anggi, Papua Barat in Indonesien

agd steht für:
 Agarabi (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in der Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung